Дом Боткиных (усадьба Боткиных) — жилые дома, принадлежавшие семье Боткиных — купцов, врачей, дипломатов.

 Усадьба Тургеневых — Боткиных — в Москве, в Петроверигском переулке.
 Усадьба Боткиных на Земляном валу — в Москве, на улице Земляной Вал.